Pine Ridge es el nombre de dos localidades en la Florida, EE. UU.:

 Pine Ridge (condado de Citrus, Florida)
 Pine Ridge (condado de Collier, Florida)